Сёстры Уильямс — победительницы турнира.

Чемпионки предыдущих игр — китаянки Ли Тин и Сунь Тяньтянь — не защищали свой титул, но Тяньтянь принимала участие в турнире (вместе с Пэн Шуай) и уступила уже на старте.

Призёры

Посев 

  Светлана Кузнецова /  Динара Сафина ''(Четвертьфинал)
  Серена Уильямс /  Винус Уильямс ''(Титул, Золотая медаль)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Финал, Серебряная медаль)

<ol start="5">
  Линдсей Дэвенпорт /  Лизель Хубер ''(Четвертьфинал)
  Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко ''(Полуфинал)
  Елена Веснина /  Вера Звонарёва ''(Четвертьфинал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира